Шерр (, ) — немецкая фамилия. Известные носители:
 Шерр, Адам (род. 1983) — американский рестлер и силовой атлет, более известный как Брон Строумэн.
 Шерр, Джеймс (род. 1961) — американский борец, брат-близнец Уильяма Шерра.
 Шерр, Иоганн (1817—1886) — немецкий историк литературы, публицист, беллетрист и общественный деятель.
 Шерр, Уильям (род. 1961) — американский борец и тренер, брат-близнец Джеймса Шерра.